Храм Святителя Николая — православный храм Пушкинского благочиния Московской епархии. Храм расположен в селе Тишково Пушкинского района Московской области.

История 
Никольский храм в селе Тишково был построен в 1996 году на новом месте на средства фирм «Сомап» (генеральный директор А. П. Ядоян) и «Стройинвест» (генеральный директор Н. А. Васильев). Основной объём храма — четверик с двумя ярусами окон, увенчанный одним куполом. С западной стороны к нему примыкает трапезная и двухъярусная шатровая колокольня.

Великое освящение храма архиепископом Можайским Григорием состоялось 12 декабря 1996 года.

В настоящее время (2010 год) близится к завершению роспись храма, начатая ещё в 1999 году, также обустраивается новый объёмный трёхъярусный иконостас, вырезанный в русском стиле из местной липы.

Настоятель храма протоиерей Сергий Валентинович Купцов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 История Никольского храма на сайте Пушкинского благочиния
 Храм Святителя Николая на sobory.ru

Тишково
Тишково
Культовые сооружения, построенные в 1996 году в России
1996 год в Московской области
Здания и сооружения, заложенные в 1995 году